Sell Control for Life’s Speed é o segundo álbum da banda de rock canadense Pilot Speed (na época conhecida como Pilate). 

Nos Estados Unidos, o álbum foi lançado em 19 de setembro de 2006 com o nome modificado para Into the West, também possuindo uma lista de músicas um pouco diferente. "Lover Come In", oitava faixa do disco, foi substituída pelas faixas, "Into Your Hideout" e "Alright", que também fizeram parte do disco anterior, Caught by the Window.

As faixas 3 e 4 foram gravadas nos estúdios Phase One Studios, Toronto, sendo o resto do álbum gravado no The Armoury, Vancouver.

A música "Barely Listening" está presente na trilha sonora do jogo NHL 07.

Faixas 
Todas as músicas são de autoria da banda Pilot Speed e todas as letras de Todd Clark.
 “Knife-Grey Sea” – 4:57
 “Barely Listening” – 4:04
 “A Kind of Hope” – 4:22
 “Over-Ground” – 4:57
 “Don’t Stare” – 8:12
 “I Won’t Blame You” – 3:57
 “Turn the Lights On” – 4:32
 “Lover Come In” – 3:50
 “Ambulance” – 4:21
 “Hold the Line” – 4:26
 “Into the West” – 5:33

Versão Americana ( "Into The West" ) 
 “Knife-Grey Sea” – 4:57
 “Barely Listening” – 4:04
 “A Kind of Hope” – 4:22
 “Over-Ground” – 4:57
 “Don’t Stare” – 8:12
 “I Won’t Blame You” – 3:57
 “Turn the Lights On” – 4:32
 “Into Your Hideout” – 3:54
 “Alright” – 5:12
 “Ambulance” – 4:21
 “Hold the Line” – 4:26
 “Into the West” – 5:33

Álbuns de 2006
Álbuns de Pilot Speed